Санивејл има више значења:
 Санивејл (Калифорнија)
 Санивејл (Тексас)